Le mot avena est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin signifiant « avoine » mais aussi « chaume, tuyau, pipeau ».

Sciences et techniques 
 Avena est un genre de plantes monocotylédones, de la famille des Poaceae (sous-famille des Pooideae).

Sciences humaines et sociales 
 Le mot avena signifie « avoine » dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien et le portugais.

Culture et société 
 Le Palazzo Avena est un palais de Naples situé dans le quartier collinaire du Vomero, entre la Piazza Fuga et la Via Lordi.

Patronyme 

 Cristina D'Avena (1964-), une chanteuse, actrice et présentatrice de la télévision italienne ;
 Emmanuel Avena, un acteur français.

Toponyme 
 Avena Township est un township du comté de Fayette (Illinois, États-Unis).